DNZ steht für:
 Deutsche National-Zeitung (seit 1999 „National-Zeitung“), rechtsextreme deutsche Wochenzeitung
 Flughafen Denizli Çardak in der Türkei (IATA-Code)

DNZ